Marek Stadnicki (zm. ok. 1578) – starosta osiecki
 Marek Antoni Stadnicki (zm. 1639) – podczaszy krakowski